Los Altos peut désigner :

Argentine 
 Los Altos, localité située dans la province de Catamarca et dans le département de Santa Rosa.

Espagne 
 Los Altos, localité située dans la province de Burgos.

États-Unis 
 Los Altos, ville de Californie ;
 Los Altos Hills, ville de Californie ;
 Los Altos, census-designated place située au Texas.

Mexique 
 Los Altos, situé dans l'État de Tamaulipas ;
 Los Altos, situé dans l'État de Veracruz ;
 Los Altos, région du nord-est du Jalisco ;
 Los Altos de Chiapas, région de hauts-plateaux du sud du Mexique ;
 Los Altos, sixième État à intégrer les provinces unies d'Amérique centrale, désormais réparti entre le Guatemala et le Mexique.